Камерини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Камерини, Марио (1895—1981) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Камерини, Эудженио (1811—1875) — итальянский литературовед, эссеист и переводчик.